Dwie formacje austro-węgierskie:
 Kaiserjäger
 Kaiserschützen